DSB R sind dänische Dampflokbaureihen:

 die Zweizylinderdampflokomotive DSB R (I), beschafft zwischen 1912 und 1917
 die Dreizylinderdampflokomotive DSB R (II), beschafft 1921 und 1924